Маньковская — женская форма фамилии .
 Маньковская, Алеся Адольфовна (род. 1974) — белорусская певица и актриса, композитор.
 Маньковская, Елизавета Николаевна (более известна под фамилией Ковальская; 1851—1943) — русская революционерка-народница, член организации "Чёрный передел".
 Маньковская, Лия Юльевна (1932—1988) — видный советский исследователь зодчества Средней Азии и Казахстана IX — начала XX века.